Samsung SGH-D500 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова стереогарнітура, зовнішній модуль голосового зв'язку, ремінець на руку, інструкція

Подібні моделі 
 Samsung SGH-E350
 Samsung SGH-D600
 Siemens CX75
 Samsung SGH-Z130
 Panasonic VS3

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-D500  
 Характеристики телефону Samsung SGH-D500  

D
Мобільні телефони, представлені в 2004 році